Paul Esterházy de Galantha ist der Name folgender Personen:

* Paul I. Esterházy de Galantha (1635–1713), österreichisch-ungarischer Feldmarschall
 Paul IV. Esterházy de Galantha (1843–1898), österreichisch-ungarischer Diplomat und Politiker
 Paul V. Esterházy de Galantha (1901–1989), ungarisch-österreichischer Großgrundbesitzer